– żeńskie imię japońskie.

Możliwa pisownia 
Otoha można zapisać, używając wielu różnych znaków kanji i może znaczyć m.in.:
乙羽, „panna, pióra”
乙葉, „panna, liść”
音羽, „dźwięk, pióra”
音葉, „dźwięk, liść”

Znane osoby
Otoha (乙葉) – pseudonim Yoshidy Kazuyo, japońskiej aktorki i piosenkarki

Fikcyjne postacie
Otoha (音翅), bohaterka Genesis of Aquarion (OVA)
Otoha Sakurano (音羽), główna bohaterka anime Sky Girls
Otoha Shinjo (音羽), bohaterka mangi i powieści Marriage Royale

Żeńskie imiona japońskie